Тоне Хомар (Перово код Камника, 25. новембар 1926) је био југословенски и  словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те_
|-
| 1953. || Скоројевићи  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1962. || Тог лепог дана  || Модест
|-
| 1966. || Амандус  || Брадоња
|-
| 1967. || Тврђава силеџија || /
|-
| 1969. || Дружина Сињега галеба  (ТВ мини серија)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Неплодност  || /
|-
| 1985. || Наш човек || /
|-
| 1987. || Деж (кратки филм) || /
|-
| 1987. || Живела слобода || /
|-
| 1987. || Љубав нас све води у пропаст (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1926.
Словеначки глумци
Југословенски глумци